Osterhofen ist der Ortsname von

 Osterhofen, Stadt im Landkreis Deggendorf, Bayern

 Osterhofen (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Osterhofen (Bayrischzell), Ortsteil der Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Osterhofen (Dischingen), Ortsteil von Eglingen in der Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Osterhofen (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Osterhofen (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Osterhofen (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
Siehe auch:
 Osterhof